Peglio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Peglio, Marche, kommun, Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, 
 Peglio, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Como, 

Robotskapade Italienförgreningar